Итси́зм (  от   «что-то, кое-что, что-нибудь») — форма религиозного либерализма; выражение, классифицирующее веру людей, считающих, что есть кто-то или что-то «высшее между небесами и землей», но с другой стороны, не принимающих и не поддерживающих установленную систему верований, доктрин, догм и существующих объяснений природы Бога и его трактовок какой бы то ни было отдельно взятой религии.

Определения 
Возможно, что первое упоминание этого слова было в нидерландском «Социально-культурном отчёте» 1996 года, (). В ноябрьском издании периодического философского журнала  «Filosofie Magazine» того же года в статье «Вот, идут Итсисты», сообщалось:
Всё меньше людей проявляют интерес к церкви. Количество людей, верующих в «неизвестную, высшую силу» увеличивается; начиная с 1991 года, c 2 % до 22 % (по данным «Социально-культурного отчёта» за 1996 год). Это национальная эпидемия. Типичный ответ итсиста на вопрос: «Верите ли вы в общепринятого христианского бога?» будет: «Нет, но должно же быть что-то…».
Опрос общественного мнения, проводимый нидерландской ежедневной газетой «Trouw» в октябре 2004 года, указал на то, что приблизительно 40 % его читателей чувствуют себя именно «итсистами».

Выражение стало известным в Нидерландах после того, как политический обозреватель Рональд Пластерк (; в 2007—2010 годах — министр образования, культуры и науки Нидерландов) использовал его как основную тему телевизионной программы «Buitenhof». Но, по всей вероятности, слово существовало и до этой программы.

В отличие от традиционных агностиков, которые склонны рассматривать вещи более скептически, «не веря в то, что неизвестно», итсисты считают, что, «возможно, есть что-то намного больше, чем то, что мы можем знать». Бог в этой форме религиозного либерализма может представляться либо как некая сущность, которая существует вне мира, либо как коллективная сила, существующая в пределах мира.

В октябре 2005 года слово «итсизм» было включено в четырнадцатый выпуск голландского словаря «ван Дале» (). В английский язык этот термин проник как заимствование из голландского. В русском языке есть термин «внеконфессиональный верующий».

По мнению кандидата исторических наук А. В. Ткаченко, итсизм является основной неосознанной формой религиозных представлений молодых москвичей.

См. также

Примечания

Литература 

 Ткаченко А. В. (МГПУ, Москва) Итсизм как основная форма религиозных представлений современной молодёжи. // Системная психология и социология. Научно-практический журнал. — 2012. — № 6.

Ссылки 
 Веб-сайт.
  «Buitenhof» .
 «Trouw».

Религиоведение
Религиозные концепты
Богословие
История христианства